Finsterbusch ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Reinhold Finsterbusch (1825–1902), deutscher Lehrer und Komponist
 Karin Finsterbusch (* 1963), deutsche evangelische Theologin
 Käte Finsterbusch (1924–2018), deutsche Sinologin
 Monika Finsterbusch (* 1954), deutsche Designerin und Kinderbuchautorin
 Ole Finsterbusch (* 1997), deutscher Rapper, siehe Hustensaft Jüngling
 Toni Finsterbusch (* 1993), deutscher Motorradrennfahrer